

Отборочный тур 
07.05.2015 «Спартак-2» (Москва) — ЖФК «Торпедо» (Москва) 0:2

09.05.2015 «Иваново» (Иваново) — ЖФК «Савёловская» (Москва) +:- (неявка)

10.05.2015 «Олимп» (Краснодарский край) — «Кубаночка-ЦСП № 4» (Краснодар) 7:1

10.05.2015 «Олимпиец» (Краснодарский край) — «Екатеринодар-2006» (Краснодарский край) 2:2 (пен. 1:3)

10.05.2015 «Звезда Мариэлочка» (Йошкар-Ола) — «Торпедо» (Ижевск) 0:3

Турнирная сетка

Матчи

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финальный матч

Бомбардиры турнира 
без учёта мячей забитых в сериях послематчевых пенальти

Ссылки 
 РФС
 официальный буклет финала Кубка России 2015
 Фоторепортаж игры «Россиянка» - «Зоркий» на Flickr
 Фоторепортаж игры «Россиянка» - «Звезда-2005» на Flickr

Кубок России по футболу среди женщин
2015 год в женском футболе
Футбол в России в 2015 году
Спортивные соревнования в Калининграде